Groep van de figuratieve abstractie, een kunststroming 
 De Groep (Utrecht), een buurtschap in de provincie Utrecht